Warstwa graniczna (mechanika płynów)
 Warstwa graniczna (tribologia)